Marinaldo dos Santos Oliveira – calciatore brasiliano
 Pedro Miguel dos Santos Oliveira – calciatore portoghese

Pagine correlate
Santos Oliveira